USS Sampsonis een naam gegeven aan vier schepen van de Amerikaanse marine:

 USS Sampson (DD-63) een Samson-klasse schip uit de Eerste Wereldoorlog.
 USS Sampson (DD-394), een Somers-klasse schip uit de Tweede Wereldoorlog.
 USS Sampson (DDG-10), een Charles F. Adams-klasse schip.
 USS Sampson (2007), een Arleigh Burke-klasse schip.